Оркен Ерболулы Махан (; 27 января 1998, Кызылорда) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Кайсар».

Карьера 
Оркен начинал свою карьеру в кызылординской академии «Кайсар». С 2015 года выступал за дубль клуба в первенстве молодёжных составов, а в 2016 году провёл один матч за основу «Кайсара» в первой лиге. После возвращения «Кайсара» в премьер-лигу Оркена перевели в «Байконур», где он выступал три неполных сезона в первой лиге. В это же время футболист провёл несколько матчей за «Кайсар-М» во второй лиге.

Летом 2019 года переведён в основной состав «Кайсара». Дебютный матч в премьер-лиге сыграл 16 июня 2019 года против «Астаны», заменив на 73-й минуте Братислава Пуношеваца. 30 июня 2019 года в матче против «Ордабасы» на последних минутах забил свой первый гол в высшем дивизионе, который принёс победу команде (2:1).

Принимал участие в матчах молодёжной (до 20, до 21) сборной Казахстана.

Достижения 
 «Кайсар»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Кайсар-М»
Игроки ФК «Байконур»